José García peut désigner :

 José García Viñas, médecin, pionnier et propagandiste de l'anarchisme en Espagne ;
 José García Vayas, dirigeant militaire espagnol ;
 José Garcia Tella, peintre espagnol ;
 José Garcia Aranda, arbitre espagnol de football ;
 José Garcia, acteur hispano-français ;
 José García, coureur cycliste vénézuélien ;
 José Garcia, footballeur français.
 José Garcia, joueur de pétanque français.

Voir aussi